Округ Санта Круз је име 2 округа у САД:

 Округ Санта Круз (Аризона)
 Округ Санта Круз (Калифорнија)